Montdidier je název dvou obcí ve Francii:

 Montdidier (Moselle) – obec v departementu Moselle
 Montdidier (Somme) – obec v departementu Somme